Тата́рська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Татарська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Татарська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Татарська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Татарська вулиця — вулиця в місті Тернопіль.

Вулиці